Corythoraptor (il cui nome significa "ladro crestato") è un genere estinto di dinosauro teropode oviraptoride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 74-70 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), in quella che oggi è la Formazione Nanxiong, Cina. Il genere è noto per una singola specie, ossia C. jacobsi, nominata dal paleontologo Louis L. Jacobs, nel 2017. Il Corythoraptor è il settimo oviraptorosauride scoperto nella Formazione Nanxiong, dimostrando l'alto livello di diversità nell'area e dimostrando che i vari generi potrebbero aver occupato diverse nicchie ecologiche.

Descrizione 

Il Corythoraptor era un oviraptoride di medie dimensioni di circa 1,6 metri (5,2 piedi) di lunghezza. Questo animale raggiungeva le dimensioni adulte ad un'età di otto anni. Come la maggior parte dei suoi parenti aveva un corpo leggero, con lunghe gambe adatte alla corsa, lunghe braccia che terminavano in una mano a tre dita artigliate, una coda relativamente corta, un collo lungo e sottile e una piccola testa dotata di un becco privo di denti e una grossa cresta cranica ossea. Come i suoi parenti più stretti, l'animale probabilmente era completamente piumato, con piccole ali artigliate inadatte al volo. Ciò che lo caratterizza da qualsiasi altro oviraptoride della stessa formazione è la grande cresta cranica, molto simile a quella di un moderno casuario. Questa cresta e altre caratteristiche del cranio lo differenziano dal suo parente più stretto, l' Huanansaurus.

Classificazione 
 

Un'analisi filogenetica classifica il Corythoraptor come un membro della famiglia Oviraptoridae, formando un clade con Huanansaurus (suo sister taxon), Citipati, Rinchenia, Oviraptor e un taxon senza nome, diminuendo i gradi in tale ordine.

Di seguito è riportato un cladogramma di Oviraptoridae basato sull'analisi filogenetica di Lü et al. (2017):

Storia della scoperta 
L'olotipo di Corythoraptor (JPM-2015-001) è uno scheletro quasi completo di un individuo di almeno sette o otto anni di vita, privo di vertebre caudali distali, e che comprende il cranio e la mascella inferiore. Si tratta di uno dei migliori esemplari di oviraptorosauri conservati finora noti. Il fossile è stato scoperto nell'area di Ganzhou, della Provincia di Jianxi, nella Cina meridionale, vicino ad una stazione ferroviaria.

Paleobiologia 
 
Il Corythoraptor è il settimo oviraptoride descritto dalla formazione Nanxiong, dopo Banji, Ganzhousaurus, Jiangxisaurus, Nankangia, Huanansaurus e Tongtianlong, in questo ordine. Data la variazione di dimensioni tra questi oviraptoridi (per esempio, Banji è molto più piccolo di Tongtianlong), è ragionevole ipotizzare che alcune di esse potrebbero essere fasi di crescita degli altri. Secondo gli autori della scoperta di Corythosaurus, il suo sister taxon Huanansaurus, potrebbe rappresentare il sesso opposto del genere, che a questo punto vedrebbe Corythoraptor come il sesso maschile e Huanansaurus come il sesso femminile.

Funzione della cresta 
Alcune ipotesi sulla funzione della cresta di Corythoraptor sono state avanzate attraverso confronti con la cresta dei casuari e di altri orviraptoridi; sono state individuate molteplici potenziali funzioni potenziali e probabilmente questa struttura aveva più di uno scopo. Le creste dei casuari moderni hanno in parte una funzione termoregolatrice e la cresta di Corythoraptor, simile in struttura, potrebbe aver avuto una funzione simile. Un altro possibile utilizzo sarebbe quello di rilevare e produrre suoni a bassa frequenza per individuare potenziali predatori o per comunicazione con altri individui. Tuttavia, gli stessi autori della scoperta ritengono quest'ultima ipotesi piuttosto improbabile e l'idea è complicata dal fatto che non è noto se entrambi i sessi avessero tale cresta. Pertanto gli autori suggeriscono la cresta avesse il ruolo primario di visualizzazione visiva. Entrambe queste ipotesi avevano un ruolo nella vita sociale-sessuale dell'animale.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Oviraptoridi